Bajo el nombre de Paseo de Ángel Pérez se encuadran dos partes de la misma vía en Isla Cristina (Huelva, España):

La más próxima al centro histórico conocida por paseo del Chocolate.
La más distal y conocida paseo de las Palmeras.